Matterhorn Gotthard Bahn
Motor Gun Boat
 MGB (inlichtingendienst) (Министерство государственной безопасности, Ministerstvo Gosudarstvennoi Bezopasnosti), Soviet-inlichtingendienst, voorloper van de KGB